Langenæs kan henvise til flere stednavne:

 Langenæs (Slesvig) – en småø i Slesvig-Holsten
 Langenæs (Århus) – en bebyggelse i Langenæs Sogn i Århus